Rajon Kirow (russisch Кировский район/Kirowski rajon, ukrainisch Кіровський район/Kirowskyj rajon) ist der Name mehrerer Rajone und Stadtrajone in der Ukraine und Russland.

Der Name leitet sich vom bedeutenden sowjetischen Parteifunktionär Sergei Mironowitsch Kirow ab.

 ehemaliger Rajon Kirow, heutiger Rajon Zentral in der Stadt Dnipro, Ukraine
 ehemaliger Rajon Kirow, heutiger Rajon Fortezja in der Stadt Kropywnyzkyj, Ukraine
 Rajon Kirow (Donezk) in der Stadt Donezk, Ukraine
 Rajon Kirow (Kaluga) in der Oblast Kaluga, Russland
 Rajon Kirow (Makijiwka) in der Stadt Makijiwka
 Rajon Kirow (Nordossetien) in der Republik Nordossetien-Alanien
 Rajon Kirow (Sankt Petersburg) in der Stadt Sankt Petersburg

Siehe auch:
 Rajon Kirowske